Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bazoge (Manica)
La Bazoge (Sarthe)